Kaiser-Wilhelm-Straße steht für

 Kaiser-Wilhelm-Straße (Alfeld (Leine))
 Kaiser-Wilhelm-Straße (Berlin-Mitte)
 Kaiser-Wilhelm-Straße in Berlin-Lankwitz, siehe Liste der Straßen und Plätze in Berlin-Lankwitz#K
 Kaiser-Wilhelm-Straße in Braunschweig, → Jasperallee
 Kaiser-Wilhelm-Straße in Flensburg, ehemaliger Name der dortigen Mürwiker Straße, siehe Liste der Straßen und Plätze in Flensburg
 Kaiser-Wilhelm-Straße (Hamburg) in Hamburg-Neustadt, zwischen Axel-Springer-Platz und Johannes-Brahms-Platz
 Kaiser-Wilhelm-Straße (Hannover)
 Kaiser-Wilhelm-Straße (Hildesheim)
 Kaiser-Wilhelm-Straße (Stettin)
 Kaiser-Wilhelm-Straße, bis Mitte der 1990er Jahre der Name einer Hauptstraße in Swakopmund/Namibia, siehe Sam Nujoma Avenue (Swakopmund)
 Kaiser-Wilhelm-Straße (Worms)

Siehe auch:
 Wilhelmstraße